Brzóstów – dawna nazwa wsi Brzustów w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Będków
 Brzóstów – dawna nazwa wsi Brzustów w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Garbatka-Letnisko